

Persone 
 Arne Højlund – canottiere danese
 Mie Højlund – pallamanista danese
 Nicklas Højlund – ex calciatore danese, portiere
 Rasmus Højlund – calciatore danese, attaccante